Hertfelder ist der Familienname der folgenden Personen:

 Bernhard Hertfelder (1587–1664), deutscher Benediktinerabt 
 Ingrid Hertfelder, deutsche Kamerafrau 
 Tobias Hertfelder (* 1982), deutscher Motocrossfahrer, Sachbuchautor und Unternehmer
 Thomas Hertfelder (* 1959), deutscher Historiker, Autor und Hochschullehrer
 Wilhelm Hertfelder, deutscher Musiker und Komponist